Getap’ kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Getap' (ort i Armenien), Vajots Dzor, 
 Yeghegis (vattendrag), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar